Liebeschitz je německý název českých sídel:
 Liběšice (okres Litoměřice) – obec v okrese Litoměřice
 Liběšice (okres Louny) – obec v okrese Louny

Německé názvy sídel v Česku